Мариано де ла Тринидад де Кастро-и-Сальдивар (; 12 сентября 1828, Кахамарка — 30 декабря 1906, Лима) — перуанский дипломат, политический и государственный деятель, премьер-министр Перу (1884—1885), министр внутренних дел Перу (1883—1884), исполняющий обязанности министра иностранных дел Перу (21 марта 1884 — 9 апреля 1884), министр юстиции, образования, культов и благотворительности Перу (1884—1885).

Биография 
Представитель знатного рода. Близкий родственник Мигельдеса Иглесиаса, президента Перу (1883—1885), которого поддерживал на протяжении всей его политической карьеры. Мигельдес Иглесиас приблизил Кастро-и-Сальдивара при формировании преданного ему правительства.

С 1851 года женат на Марии дель Росарио Иглесиас, сестре президента Мигельдеса Иглесиаса

Крупный землевладелец. Работал министром внутренних дел Перу (20 ноября 1883 — 7 апреля 1884), исполняющим обязанности министра иностранных дел Перу (21 марта 1884 — 9 апреля 1884), министром юстиции, образования, культов и благотворительности Перу (7 апреля 1884 — 9 апреля 1885).

В 1884—1885 годах — премьер-министр Перу.

Примечания

Литература 
 Basadre Grohmann, Jorge: Historia de la República del Perú. 1822—1933, Octava Edición, corregida y aumentada. Tomo 8. Editada por el Diario «La República» de Lima y la Universidad «Ricardo Palma». Impreso en Santiago de Chile, 1998.
 Guerrero, Julio C.: 1879—1883. La guerra de las ocasiones perdidas. Lima, Editorial Milla Batres, 1975.
 Vargas Ugarte, Rubén: Historia General del Perú, Tomo X. La República (1879—1884). Lima, Editorial Milla Batres, 1984. Segunda Edición.

Ссылки 

Премьер-министры Перу
Политики Перу
Министры внутренних дел Перу
Министры иностранных дел Перу
Министры образования Перу
Министры юстиции Перу